О́лесь — українське, білоруське і польське прізвище. Жіноча форма — О́лесь. Транслітерація латиницею: Oles'.

Поширеність прізвища в Україні 
52 549-е за поширеністю прізвище в Україні. Загалом налічує 81-го носія. За густиною населення найчастіше зустрічається серед жителів Рівненського району (1 на 3 917 жителів). Найбільша кількість носіїв прізвища проживають у:
 Клевані — 18;
 Барі — 8;
 Києві — 7.

Відомі носії 

 Олександр Олесь — псевдо Олекса́ндра Іва́новича Канди́би, українського письменника, поета, драматурга, представника символізму.
 Лесь Олесь — псевдо Федора Погребного, репресованого актора-заньківчанина.
  — польський римо-католицький архієпископ, нунцій Ватикану в Іраку, Кувейті, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані, Словенії, Македонії.

Див. також 

 Оле́сь (ім'я)
 Оле́ся

Примітки